Солем () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Солем () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор